Nardin ist der Familienname folgender Personen:

 Ettore Nardin (* 1923), italienischer Politiker
 Fred Nardin (* 1987), französischer Jazzmusiker
 Giuseppe Nardin (1931–1990), italienischen Benediktinerabt
 Ulysse Nardin (Uhrmacher) (1823–1876), Schweizer Chronometermacher

Siehe auch:
 Ulysse Nardin, Uhrenfabrik in Le Locle, Kanton Neuenburg in der Schweiz